Alvirrubro, termo designado para as cores vermelha e branca respectivamente, pode sugerir:

Clubes de futebol 

America Football Club; do Rio de Janeiro, RJ
América Futebol Clube; de Natal, RN
Auto Esporte Clube (PB); de (João Pessoa), PB
Bangu Atlético Clube; do Rio de Janeiro, RJ
Botafogo Sport Club; de Salvador, BA
Club Sportivo Sergipe; de Aracaju, SE
Clube Atlético Hermann Aichinger; de Ibirama, SC
Clube Atlético Linense; de Lins, SP
Clube de Regatas Brasil; de Maceió, AL
Clube Náutico Capibaribe; de Recife, PE
Esporte Clube Internacional; de Santa Maria, RS
Esporte Clube Noroeste; de Bauru, SP
Guarani Esporte Clube (Minas Gerais); de Divinópolis, MG
Mogi Mirim Esporte Clube; de Mogi Mirim, SP
Rio Branco Football Club, de Rio Branco, AC
Sport Club Internacional de Porto Alegre, RS
Vila Nova Futebol Clube; de Goiânia, GO
Villa Nova Atlético Clube; de Nova Lima, MG

Desambiguação